Kalyvia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kalývia (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Archaía Feneós, ort, Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Kalývia (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Péllis, 
 Kalývia (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Larísis, 

Robotskapade Greklandförgreningar